Big Falls – città degli Stati Uniti situata in Minnesota
Big Falls – città degli Stati Uniti situata in Wisconsin, nella Contea di Rusk
Big Falls – città degli Stati Uniti situata in Wisconsin, nella Contea di Waupaca